Бонампак има више значења:

 Бонампак, Зона Аркеолохика (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бонампак (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бонампак (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бонампак (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику